Саймон Джонатан Себаг-Монтефиоре (; ; род. 27 июня 1965, Лондон) — английский историк, писатель и журналист, доктор философии по истории (PhD), специализирующийся на истории России и СССР. Его книги стали бестселлерами и были положительно оценены множеством западных критиков.

Биография 
Родился в семье сефардского еврея, врача Стивена Эрика Себага-Монтефиоре (род. 1926, праправнука сестры известного общественного деятеля сэра Мозеса Монтефиоре) и литератора, литовской еврейки Филис Эйприл (ур. Джаффе; ). Он был младшим из 4-х братьев.

Учился в частной школе Харроу, затем получил историческое образование в Кембриджском университете. Работал инвестиционным банкиром.

В 1990-х годах много путешествовал по территории бывшего СССР, работая в газетах «Sunday Times», «New York Times», «The New Republic» и «Spectator».

Семья 
Жена — литератор Сента Палмер-Томкинсон (род. 1970; ), двое детей (Lily и Sasha).

Публикации

Статьи 
 Династия мясников («The Sunday Mail», Австралия) / 09 февраля 2005
 Чудовище по имени Маркс («Daily Mail», Великобритания) / 16 июля 2005
 'Красная мумия' всё ещё с нами («Daily Mail», Великобритания) / 26 октября 2005
 Битва, не имевшая равных в истории («Daily Mail», Великобритания) / 03 апреля 2006
 Россия русская и Россия советская («The Times», Великобритания) / 07 июня 2006
 Секреты жизни и смерти Сталина («Le Nouvel Observateur», Франция) / 28 июля 2006
 Ленин был не лучше Сталина и Гитлера? («The Washington Post», США) / 13 августа 2007
 Сталин, его отец и Кролик («New Statesman», Великобритания) / 12 сентября 2007
 Государственный геноцид («The New York Times», США) / 07 ноября 2007]

Художественные книги 
 Симон Монтефиоре. Сашенька = Sashenka. — Клуб семейного досуга, 2008. — 496 с. — 80000 экз. — ISBN 978-5-9910-0627-9.

Документальные книги 
В 2000 году вышла написанная им биография Г. Потёмкина «Potemkin: Catherine the Great’s Imperial Partner» (русское издание: Потёмкин. — М.: Вагриус, 2003).

В 2004 году была издана его книга «Сталин: двор красного монарха» (), рассказывающее о хронике сталинского правления. Книга была удостоена премии «British Book Awards» в номинации 'Лучшая историческая книга года' (2004).

В 2007 году в издательстве «Weidenfeld & Nicolson» вышла его книга «Молодой Сталин» (), рассказывающая о молодых годах И. Сталина. За эту книгу удостоен британской литературной премии «Costa» в номинации «документальная проза» (2007).

На русском языке 
 Потёмкин. — : Вагриус, 2003. — 560 с. — 5000 экз. — ISBN 5-9560-0123-2.
 Сталин. Двор Красного монарха = Stalin: The Court of the Red Tsar. — : Олма-Пресс, 2006. — ISBN 5-224-04781-1.
 Молодой Сталин = Young Stalin. — : Corpus, 2014. — 576 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-080799-4.
 Двор Красного монарха. История восхождения Сталина к власти = The Court of The Red Tsar. — : Амфора, 2015 — 383 с. — ISBN 978-5-367-03209-3
 Иерусалим = Jerusalem: The Biography. — : Corpus, 2017. — ISBN 978-5-17-090079-4.
 Екатерина Великая и Потёмкин. Имперская история любви = Catherine The Great and Potemkin. The Imperial Love Affair. — : АСТ, Corpus, 2019 — 640 с. — ISBN 978-5-17-982901-0

Оценки 
Как отмечают в 2014 году «Ведомости»: «Монтефиоре — один из самых известных в Англии специалистов по русской истории, практически все его работы становятся бестселлерами».

Автор ряда книг по советской истории, профессор английской литературы Гровер Ферр считает, что Себаг-Монтефиоре «рисует однообразный и негативный портрет Сталина», а в качестве источников зачастую использует «бесполезные книги со сплетнями и фабрикациями» без какой-либо научной критики. Среди примеров подобных источников Ферр приводит книгу Александра Орлова, на которую неоднократно ссылается Себаг-Монтефиоре.

Примечания

Ссылки 
 Сайт С. Монтефиоре
 С. Монтефиоре на сайте Би-би-си.

Журналисты Великобритании
Историки Великобритании
Специалисты по истории России
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз
Биографы Иосифа Сталина
Лауреаты премии Коста